Georgisch handbalteam (mannen)
 Georgisch handbalteam (vrouwen)